Железнодорожный сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Берёзовский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 708 человек, в том числе 326 мужчин и 382 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 608 человек.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Панкрушихинского района
Сельские поселения Алтайского края